Longjing kan avse :

 Longjing-te – grönt te från Hangzhou, Zhejiang-provinsen i Kina

Geografi

Kina
 Longjing, Yanbian – stad på häradsnivå, Jilin-provinsen
 Longjing (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,87, long 112,84) – köping, Guangdong-provinsen
 Longjing (socken) – socken i Henan-provinsen
 Longjing (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 31,09, long 109,89) – socken, Chongqings storstadsområde

 Longjing Shuiku – flera vattenreservoarer
 Longjing Shuiku (reservoar i Kina, Guangdong)
 Longjing Shuiku (reservoar i Kina, Jiangxi, lat 25,31, long 115,17)
 Longjing Shuiku (reservoar i Kina, Jiangxi, lat 28,94, long 116,18)

Taiwan
 Longjing Station – järnvägsstation